Simmias kan syfta på:

Simmias från Thebe, antik grekisk filosof
Simmias från Rhodos, antik grekisk skald och grammatiker